Die Saison 1968/69 war die 22. reguläre Austragung der Nationalliga B, der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Eishockey. Der Zweitligameister SC Bern stieg direkt in die Nationalliga A auf.

Modus 
Die Liga wurde in zwei Gruppen aufgeteilt, die zunächst jeweils eine Einfachrunde ausspielte. Die neun bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Finalrunde, deren Sieger direkt in die NLA aufstieg. Die restlichen sieben Mannschaften spielten eine Abstiegsrunde um den Ligaerhalt.

Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden einen Punkt. Bei einer Niederlage erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde

Gruppe Ost

Gruppe West

Finalrunde

Qualifikation 
 HC Fribourg – EHC St. Moritz 4:2

Tabelle

Abstiegsrunde

Weblinks 
 

B1968
Eishockeysaison 1968/69